Юрий Васильевич Вергейчик (; ) — белорусский футболист и тренер. С 2010 года по 2018 год — директор футбольного клуба «Шахтёр» (Солигорск). Его сын, Кирилл, действующий профессиональный футболист.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1988 году в минском «Динамо». С 1992 по 1995 года выступал за «Динамо-93». Своей игрой привлёк тренерский штаб бельгийского клуба «Моленбек», куда в 1995 году и перешёл. Проведя там два сезона, Вергейчик перешёл в немецкий «Ален», где также провёл 2 сезона. Карьеру профессионального футболиста окончил в 2000 году, выступая за солигорский «Шахтёр».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Белоруссии состоялся 17 августа 1994 в товарищеском матче против сборной Польши, в котором Юрий Васильевич также сравнял и сделал окончательный счёт — 1ː1. Всего за сборную Вергейчик провёл 7 матчей и забил 1 гол.

Тренерская карьера 
В следующем году после завершения карьеры футболиста, Вергейчик стал помощником главного тренера солигорского «Шахтёра». В 2002 году после отставки главного тренера Николая Костюкевича стал главным тренером клуба. За 8 лет тренерства помог клубу впервые стать чемпионом Белоруссии в 2005 году и впервые стать обладателем национального кубка в 2004 году. Также в 2003 году он осуществлял параллельно обязанности помощника главного тренера сборной Белоруссии. С 2010 по 2018 год занимал должность директора «Шахтёра».

К 50-летию был снят фильм «Вергейчик. Человек простой».

В мае 2018 утвержден в должности Генерального секретаря АБФФ.

Достижения

Как игрок

«Динамо» (Минск) 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1994/95

Как тренер

«Шахтёр» (Солигорск) 
 Чемпион Белоруссии: 2005
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2003/04

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Моленбек»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Ален
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Динамо-93»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Шахтёр» Солигорск